Деятельность Владимира Владимировича Путина на занимаемых им должностях, прежде всего на посту президента Российской Федерации, подвергалась обширной критике со стороны различных организаций и отдельных видных общественных деятелей как внутри России, так и за рубежом. В начале первого президентского срока, основная критика Владимира Путина, была направлена на его радикальную позицию по вопросу борьбы с сепаратизмом на территории Чеченской республики. Затем к данной критике добавились такая критика, как критика роста коррупции в стране, обвинения в «сворачивании» демократии, обвинения в ущемлении прав граждан на свободу слова и свободу собрания, многое другие.

Обвинения, связанные с коррупцией

Подозрения в коррупции до президентства 
На посту вице-мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин возглавил Комитет по внешнеэкономическим связям мэрии (КВС). Как отмечает исследователь В. Прибыловский, этот административный орган стал чем-то вроде «многопрофильного концерна», явившегося соучредителем множества фирм, руководители которых ныне вошли в круг экономико-политической элиты, именуемой Прибыловским «путинской олигархией». Впоследствии «Новая газета» на примерах продемонстрировала, что петербургские деятели, фигурировавшие в одних уголовных делах с Путиным (в том числе Алексей Кудрин, Герман Греф, Михаил Лесин), в его президентство сделали успешные карьеры.

В начале 1992 депутатской рабочей группой по расследованию деятельности Комитета мэрии по внешним связям Петросовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым против Путина было выдвинуто обвинение в махинациях в связи с программой снабжения Санкт-Петербурга продовольствием в обмен на сырьё (речь шла о вывозе стратегического сырья — редкоземельных металлов и т. д. по низким ценам). Впоследствии М. Салье, в частности, вспоминала: Распоряжался этой лицензией Путин, руководил и организовывал контракты по этому бартеру. Поскольку лицензия была, работа с контрактами шла, а продовольствия не было, я поставила вопрос перед президиумом Ленсовета о необходимости принятия мер… Комиссия установила: первое — несоответствие цен мировым. Цены на экспорт, то есть на редкие металлы, были сильно занижены, демпинговые цены в 2, в 3 раза, иногда на порядок, в 10 раз. (…) Цены на продовольствие были наоборот завышены (…) Второе, что мы установили, что большинство фирм, которые фигурировали в этих контрактах с нашей стороны российской являются дутыми фирмами, подставными. (…) И третье из того, что я помню — это нарушение в контрактах правил таможни.

Комиссия рекомендовала Анатолию Собчаку отправить Путина в отставку и передать материалы в прокуратуру.

Сам Путин в своей книге «От первого лица» признал факт коррупционного скандала и угрозы увольнения, а также то, что «некоторые фирмы» «нарушили свои обязательства перед городом» и «не завезли из-за границы продукты или завезли не в полном объёме» (факт вывоза редкоземельных металлов он отрицает). Кроме того, он признал, что контракты заключались с фирмами-однодневками: «подавать на них в суд было бессмысленно — они растворялись немедленно: прекращали свою деятельность, вывозили товар. По существу, предъявить-то им было нечего». При этом, он прокомментировал деятельность комиссии Салье так: «Да там фактически расследования никакого не было. Да и быть не могло. В уголовном порядке преследовать было не за что и некого». По его мнению, всё это было устроено с целью его увольнения, так как он работал с фирмами, с которыми «некоторые депутаты» хотели работать сами. Путин также отрицает, что он имел право выдавать лицензии, но М.Салье опровергает это документально.

Некоторые источники утверждают, что с 1992 по 1999 год Путин был связан с российско-германской фирмой СПАГ («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия»), которую прокуратура государства Лихтенштейн обвиняет в том, что она занималась отмыванием денег и, в частности, была связана с колумбийской наркомафией. Сам Путин (через пресс-секретаря) отрицал связи с этой фирмой; руководство фирмы утверждает, что он занимал там номинальную и неоплачиваемую должность консультанта; однако журналисты «Ньюсуик», проведшие собственные расследования, утверждают, что Путин был вовлечён в дела фирмы «гораздо сильнее, чем Кремль готов признать». Со своей стороны, «Новая Газета» опубликовала документы, из которых следует, что Путин в 1992 г. был «полноценным зампредседателя наблюдательного совета. По уставу — вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя СПАГа. И третьим по важности лицом в организации».

В августе 1999 г. в газете «Версия» (17-23.08.1999) Олег Лурье и Инга Савельева опубликовали статью «Четыре вопроса к наследнику престола». В ней излагались обвинения в коррупции, согласно документам, попавшим в руки журналистов: именно, обвинения в причастности к криминальной приватизации 11-го телеканала, Балтийского пароходства и гостиницы «Астория», продаже за границу судов по заниженным ценам и военных кораблей, хищении бюджетных средств, выделенных на строительство, на которые Путин якобы приобрел гостиницу и виллу в Испании, и т. д., а также цитировались данные журнала «Global Finance», включившего Путина, как миллионера, в число 600 самых влиятельных людей в мире в области финансов . В статье указывались конкретные уголовные дела, связанные с Путиным, и ведущие их следователи. О.Лурье утверждал, что ему была передана в электронном виде, предположительно бывшим сотрудником ФСБ, часть досье Путина, заведенного на него в спецслужбах; отрывки из документа (в частности, о предполагаемых связях Путина с криминальным миром) он впоследствии цитировал в «Новой Газете». Эксперты, опрошенные «Новой газетой» (офицер ФСБ и сотрудник Генеральной Прокуратуры), разошлись во мнениях: первый опознал в нём часть подлинного досье спецслужб, второй заподозрил фальшивку, базирующуюся впрочем на реальных, но тенденециозно сгруппированных фактах . «Новая Газета» обращалась за расъяснениями и к «кремлёвскому окружению президента», но последнее прореагировало молчанием .

Статья Лурье и Савельевой по смыслу, а местами и текстуально совпадает с так называемой «Справкой о Путине В. В.»; но цитаты, приводимые Лурье в «Новой Газете», со «Справкой» не совпадают. «Справка» впервые была процитирована «МК» 18.08.1999 — то есть одновременно со статьей Лурье — в качестве документа, который уже давно «гуляет по кабинетам»; впоследствии полностью опубликована на сайте «Стрингер» (сайт принадлежит Александру Коржакову, и историк Ю.Фельштинский считает его весьма осведомлённым источником). Кроме упомянутых эпизодов, в «Справке» подробно говорится о сборе Путиным денег с бизнесменов (вымогательстве).

В статье Лурье-Савельевой, написанной в форме вопросов Путину, подчеркивалось, что столь важную информацию следует либо подтвердить, либо опровергнуть. Однако никакой реакции не последовало; не прореагировал Кремль и на прямой запрос «Новой Газеты».
Следователь Андрей Зыков ещё в 90-х годах занимался знаменитым делом «20-го треста» об уводе этой строительной фирмой миллионов бюджетных денег за границу. Документы о перечислении денег «20-му тресту» визировал тогда вице-мэр Петербурга Владимир Путин. Это было единственное дело в истории следственного комитета МВД, о ходе которого следователи отчитывались лично перед министром внутренних дел. После высоких назначений Владимира Путина дело было закрыто, а документы за его подписью исчезли.

И в статье Лурье, и в «Справке» подробно говорится о начальнике фирмы, охранявшей Путина, — Романе Цепове, который, по версии этих документов, был «ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности» и собирал для Путина деньги при лицензировании игорного бизнеса (по «Справке» — от 100 до 300 тыс. долларов за лицензию), тогда как Путин обеспечивал его документами прикрытия (Цепов числился офицером РУБОП). Цепов, которого журналисты впоследствии назвали «легендой бандитского Петербурга», фигурант ряда уголовных дел, участвовал в инаугурации Путина; при Путине его называли «серым кардиналом» петербургских правоохранительных органов и «охранным олигархом» и приписывали ему решающее влияние на назначения в ГУВД. Впоследствии Цепов пытался выступить в роли посредника между правительством и НК ЮКОС, а 11 сентября 2004 г. он был отравлен и 24 сентября умер в больнице. Своеобразный способ отравления, предполагавший медленную и мучительную смерть, был, как отмечали, не характерен для криминальных разборок. По некоторым предположениям, Цепов был отравлен с помощью радиоактивных веществ.

Обвинения в покрывательстве коррупции окружения Б.Н. Ельцина 
Первым указом, подписанным Путиным на посту исполняющего обязанности Президента РФ, стал указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Указ предоставлял бывшему президенту (то есть Ельцину) гарантии неприкосновенности, аналогичные гарантиям депутатам Государственной Думы. Указ был подписан на фоне обвинений в широкомасштабной коррупции, тяготевших над Ельциным и его непосредственым окружением. Критики соотносят это с тем фактом, что Путин изначально (при назначении на пост главы правительства) был объявлен Ельциным своим «преемником»; с фактом досрочной отставки Ельцина с передачей Путину президентских полномочий (что, как отмечается, усиливало его позиции на предстоящих выборах) и с рядом других фактов, заставляющих их утверждать, что Путин изначально был выдвиженцем коррумпированной группировки, окружавшей Ельцина и получившей прозвище «Семьи», и его приход к власти был необходим «Семье» в качестве гарантии от уголовных расследований, которые обещала возбудить против них, в случае достижения президентства, конкурирующая группировка Лужкова-Примакова. Комплекс мероприятий «Семьи» по проведению Путина в президенты получил название «Операция Наследник». Считается, что главным организатором этой «операции» был Б. А. Березовский. Сам Березовский, проявлявший властные амбиции, после избрания Путина президентом был вынужден эмигрировать. Однако другие члены ближайшего окружения Ельцина (как из числа политиков, так и олигархов: А.Волошин, Р.Абрамович, в меньшей степени Н.Аксененко) не только не подверглись при Путине какому-либо преследованию, но продолжали сохранять власть и влияние, по крайней мере, в его первый президентский срок.

Председателем Правительства весь первый срок Путина был тесно связанный с «Семьёй» М.Касьянов.

По словам публициста В.Топорова, «влияние Семьи в первый путинский срок зижделось на трех китах — Волошине, Касьянове и Устинове. Судя по всему, им были предоставлены гарантии несменяемости. Во всяком случае, общеизвестно, что „ранний“ Путин под нажимом Семьи отозвал из Совета Федерации представленную было на утверждение кандидатуру генпрокурора Козака и внес вместо неё кандидатуру Устинова»(Козак был неожиданно заменен Устиновым за несколько часов до голосования).

Отсюда — представления об искусственности, несамостоятельности Путина, надолго закрепившаяся за ним репутация «марионетки Семьи»

.

Бывший помощник Касьянова Михаил Делягин датирует «освобождение Путина от влияния „семьи“ и коммерческих олигархов» мартом-апрелем 2004 года). Действительно, к концу первого срока Путин заменил основных представителей «семейной» группировки (кроме генпрокурора Устинова), собственными ставленниками — так называемой «питерской группировкой». Однако реального расследования коррупции в 90-е годы, включая обвинения в хищении транша (кредита) МВФ в августе 1998 г. (4,782 млрд долларов), так и не было произведено, а международные расследования саботируются. В частности, по мнению критиков, это проявилось в том, как активно путинское правительство выступило в 2001 г. в защиту бывшего кремлёвского управделами П. П. Бородина, обвинявшегося юстицией США и Швейцарии в отмывании денег и разного рода махинациях.

Утверждения о росте коррупции при Путине 
По мнению старшего научного сотрудника Института международной экономики им. Петерсона (The Peter G. Peterson Institute for International Economics), Андерса Аслунда (Anders Åslund), «все вокруг Путина абсолютно коррумпированы».

Западные предприниматели говорят о невозможноcти вести в России Путина бизнес из-за вымогательства взяток, угроз и прямого насилия. Актуальность во второй срок президентства Путина приобрела тема «государственного рейдерства».

По данным международного агентства Transparency International, опубликованным в сентябре 2007 года, в индексе восприятия коррупции (с точки зрения внутренних и иностранных экспертов) Россия за последний год правления В. В. Путина сместилась к концу списка на 17 пунктов (143-м место в мире): Россия оказалась по уровню коррупции на одном уровне с такими странами как Индонезия, Гамбия и Того. В СНГ, по данным агентства, хуже ситуация с коррупцией в Белоруссии, Азербайджане и всей Средней Азии.

По мнению Б. Немцова и Вл. Милова, изложенному в опубликованной в феврале 2008 года части их экспетного доклада «Путин. Итоги»: «Одним из самых тяжелых, черных итогов президентства Владимира Путина стало погружение России в беспросветную пучину коррупции. По уровню воровства среди чиновников мы официально признаны одной из самых худших стран в мире. <…> Путин оказался хитрее паразитировавших на реформах 1990-х олигархов и коррупционеров. Тогда коррупция была тоже сильна, но она была на виду — свободная пресса могла беспрепятственно сообщать о фактах коррупции. В 1997 году ряд членов правительства были уволены из-за того, что получили аванс в 90 тыс. долларов каждый за написанную ими книжку о приватизации. У нынешних коррупционеров эта цифра вызывает смех. Сегодня воровство чиновников исчисляется многими миллиардами, но оно скрыто за десятками тайных бенефициаров крупных активов, за которыми стоят могущественные „друзья президента Путина“. Информация об истинных владельцах тщательно охраняется спецслужбами, тема коррупции в высших эшелонах власти — табу для обсуждения в подконтрольных Кремлю СМИ. Между тем коррупция никуда от нас не ушла. Наоборот, время Путина ознаменовалось её небывалым расцветом. Взятки и слияние чиновников с бизнесом стали нормой на всех уровнях власти — федеральном, региональном, местном. Под болтовню о борьбе с „реваншем олигархов“ в России происходило стремительное обогащение новой, более могущественной путинской олигархии за наш с вами счет. Вывод важных активов из государственной собственности под контроль частных лиц, выкуп собственности у олигархов по баснословным ценам за государственный счет, установление монополии друзей президента Путина на экспорт российской нефти, создание „черной кассы“ Кремля — таковы штрихи к портрету сложившейся при Путине криминальной системы управления страной.»

Личное состояние 
По утверждению директора Института национальной стратегии С. Белковского, опубликованному в немецком издании Die Welt 12 ноября 2007 года, В. Путин «контролирует 37 % акций „Сургутнефтегаза“, рыночная стоимость которого составляет $20 млрд. Кроме того, он контролирует 4,5 % акций „Газпрома“. В компании Gunvor, торгующей нефтью, Путин через своего представителя Геннадия Тимченко имеет 50 %. В прошлом году её оборот оставил $40 млрд, а прибыль — $8 млрд». Торбьорн Торнквист, совладелец нефтяного трейдера Gunvor, в интервью агентству Reuters сказал, что «друг Путина» бизнесмен Геннадий Тимченко за 10 лет стал благодаря Gunvor одним из главных игроков мирового нефтяного рынка и мультимиллиардером.

В статье «Бизнес Владимира Путина», Белковский утверждает, что Путин в своей деятельности на посту президента руководствуется в первую очередь своими личными интересами, переводя за рубеж крупные денежные средства, а его имидж лидера, отстаивающего национальные интересы, создан государственными и прокремлёвскими СМИ.

В интервью газете The Guardian в декабре 2007 года С. Белковский пояснил: «Конечно, фамилия Путина не фигурирует ни в одном списке акционеров. Это непрозрачная схема поступенчатой собственности офшорных компаний и фондов. Конечная точка — в Цуге (Швейцария) и в Лихтенштейне. Владимир Путин, по-видимому, является владельцем-бенефициаром.»

Подводная лодка «Курск» 

Гибель подводной лодки вызвала критику не только в адрес самого президента, но и в адрес вооруженных сил РФ. 12 августа 2000 на борту подлодки произошли взрывы, при которых погибло 118 человек. 23 человека выжили после взрыва и пробовали позвать на помощь. Спасателям не удалось вызволить матросов из затонувшей подлодки и они погибли. Официальные источники далеко не сразу сообщили о катастрофе, при этом пытаясь скрыть настоящую причину гибели подлодки и подлинное положение дел. Спасательная операция началась лишь спустя сутки: 13 августа в 18.30 мск. Долгое время командование ВМФ отказывалось от иностранной помощи, уверяя, что в состоянии справиться своими силами.

В дни трагедии Владимир Путин проводил отпуск в Сочи, где катался на водных лыжах и отдыхал вместе с журналистами «кремлёвского пула», некоторые из которых впоследствии расценивали этот эпизод как «позорное пятно в собственной биографии». Отпуск он прервал только через неделю после трагедии. Позднее ссылался на то, что он был недостаточно проинформирован о затонувшей подлодке. Спустя 5 дней после происшествия он заявил, что все возможное для спасения матросов было предпринято.
22 августа Путин вылетел в Североморск, где встретился с родными и близкими погибших моряков, однако сообщил, что не может ответить на вопросы о том, что именно произошло с «Курском» и почему не смогли спасти подводников. После встречи с родственниками президент принял решение не участвовать в назначенной на следующий день траурной церемонии и уехал в Москву.

После передачи Сергея Доренко о гибели подводной лодки «Курск», где был показан сюжет со вдовами моряков, Путин, по словам Доренко, позвонил ему и сказал, что в передаче были не жены погибших моряков, а «Первый канал нанял шлюх, которые за 10 долларов выступили, чтобы дискредитировать президента». Позднее в одном из интервью американскому телеканалу на вопрос Ларри Кинга, что случилось с АПЛ «Курск» Путин с улыбкой на лице сказал: «Она утонула». Также известны высказывания Путина о том, что вины военных в гибели подлодки по сути нет: «Это бывает, осуждать за это военных я бы не стал» .

Министр обороны и главком ВМФ не были лишены Путиным своих должностей, несмотря на явный провал операции спасения. Однако, от своих должностей были отстранены 15 адмиралов и офицеров Северного флота и главкомата ВМФ, в том числе командующий Северным флотом Вячеслав Попов.

Обвинения, связанные с террористическими актами 
Путину ставилось в вину — в том числе самими пострадавшими — халатное пренебрежение безопасностью гражданских лиц во время контртеррористических операций в «Норд-Осте» и Беслане и укрывательство улик, свидетельствующих о виновности государственных структур в гибели заложников.

Взрывы жилых домов в сентябре 1999 г. 

Путин обвиняется критиками в причастности к взрывам домов в сентябре 1999 г., устроенным, по мнению критиков, ФСБ и выдвигавшей Путина в качестве своего ставленника ельцинской «Семьей» с целью обосновать ввод войск в Чечню, сделать популярной новую чеченскую войну, с её помощью поднять низкий в тот момент рейтинг Путина и тем обеспечить его победу на президентских выборах (в частности, в этом его обвинял Александр Литвиненко). Доказательством этого, по мнению критиков, служит инцидент Рязани, по адресу улица Новоселов, дом 14/6.

Вечером 22 сентября 1999 встревоженный житель дома 14/16 по улице Новосёлов в Рязани Алексей Картофельников заметил незнакомцев, переносящих тяжёлые сахарные мешки из легковой машины в подвал. Была вызвана милиция, и всех жителей эвакуировали. В подвале указанного дома было найдено три мешка с вещесвом, идентифицированным приборами как гексоген, и взрыватель с часовым механизмом, поставленным на 5-30 утра; самих террористов не поймали. Пробный подрыв трёх килограммов вещества, взятого из мешков, оказался неудачен — взрыва не произошло. В начале 1 часа ночи мешки были вынесены из подвала, утром их отвезли на хранение во двор Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 23 сентября мешки были отправлены на экспертизу. Следственным отделением УФСБ России по Рязанской было возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1 УК РФ (покушение на терроризм). В течение двух последующих дней должностные лица России всех рангов, вплоть до Путина, делали заявления о предотвращенном теракте. Вечером 23 сентября Путин высказал благодарность жителям Рязани в связи с предотвращением теракта. В тот же день был подвергнут бомбежке аэропорт Грозного, а на следующий день Путин в связи с этим произнес свою известную фразу о готовности «мочить террористов в сортире».

Тем временем в Рязани действовала операция «Перехват». Въезды и выезды из города перекрыли, и одна телефонистка подслушала телефонный разговор участников предотвращенного взрыва (она цитирует фрагмент разговора: «Дама с вами? Нет, дама едет троллейбусом в 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты»). Местная милиция определила номер, надеясь выйти на террористов, а номер принадлежал ФСБ. Вскоре все трое были арестованы и предъявили удостоверения ФСБ. Их отпустили.

Утром 23 сентября 1999 года представитель рязанского УВД сообщил, что «сейчас ещё рано утверждать о наличии гексогена в найденных в подвале мешках с сахаром». Телекомпания НТВ сообщила в 16-часовом выпуске новостей, что при экспертизе в подозрительных мешках взрывчатых веществ не обнаружено.

24 сентября директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что ФСБ проводила антитеррористические учения и подтвердил информацию о том, что заложенная в подвал здания бомба была пустышкой.
. Вскоре деятельность телеканала НТВ, показавшего в вечерной программе интервью с сотрудниками ФСБ и жителями дома, была прекращена.

27 августа 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского, в которой утверждается, что Юрий Васильевич Ткаченко, эксперт-взрывотехник, разминировавший устройство, настаивал, что оно было настоящее. Согласно статье, Ткаченко сказал, что обезвреженный детонатор был изготовлен на профессиональном уровне и муляжом не был. Он также сказал, что газоанализатор, проверявший пары из мешков, показал наличие гексогена. По словам Ткаченко, о неправильной работе анализатора не могло быть и речи, так как анализатор был на уровне мировых стандартов, стоил 20 тысяч долларов США и обслуживался специалистом по строгому графику. Специалист проверял анализатор после каждого использования, а также выполнял профилактические проверки. Ткаченко указал, что особая тщательность в работе с прибором была необходима, потому что жизни взрывотехников зависели от надёжности их аппаратов.

В декабре 2001 года была проведена пресс-конференция управления ФСБ по Рязанской области. На пресс-конференции руководитель управления О. Дуканов дал комментарий к публикациям в «Новой газете» и заявлению Бориса Березовского о причастности ФСБ к взрывам домов и комментарий к рязанскому инциденту. Газета «Рязанские ведомости» утверждает, что он «доказательно» опроверг эти публикации в «Новой газете». Разъяснения дал и эксперт Юрий Ткаченко. Эксперт в числе прочего отметил, что во-первых, газовый анализатор при экспресс-анализе не использовался. Во-вторых, якобы «взрыватель» в рязанских мешках представляет собой охотничий патрон, и он не может подорвать ни один из известных видов взрывчатого вещества. При этом в первоначальных заявлениях устройство фигурировало как боевое, разминированное пиротехниками, о детонаторе же говорилось, что он был сделан «на основе» патрона.

Генеральная прокуратура РФ объявила, что по результатам её расследования, в Рязани проводились именно учения. Согласно версии Генпрокуратуры, при первоначальном расследовании экспертиза вещества, находившегося в мешках, производилась путём пробного подрыва на полигоне 3 кг отобранного вещества. Взрыва не произошло. При дополнительном расследовании, назначенном по требованию Генпрокуратуры, проведенная по делу взрывотехническая экспертиза установила, что «…в мешках находилась сахароза — дисахарид на основе глюкопиранозы и фруктофуранозы. Следов бризантных взрывчатых веществ (тротила, гексогена, октогена, тэна, нитроглицерина, тетрила и пикриновой кислоты) в исследуемом веществе не обнаружено. Исследование часов, элементов питания, патрона, лампы и проводов показало, что эти предметы хотя и составляли единый электронный блок, однако он не пригоден для подачи напряжения при срабатывании будильника часового механизма и не является подрывным устройством.» Также было отмечено, заявлено, что «…операция в Рязани была спланирована и осуществлена ненадлежащим образом, в частности не был регламентирован вопрос о пределах проведения этого мероприятия, информирование представителей местных органов или правопорядка об учебном характере закладки, в случае её обнаружения, не предусматривалось». Однако критики Путина не считают Генпрокуратуру нейтральной и незаинтересованной стороной, выражая подозрения в подмене предмета экспертизы .

Террористический акт на Дубровке 

23 октября 2002 года террористами был осуществлен захват зрителей (около 800 человек) мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). Через 4 дня после захвата Норд-Оста была проведена операция с применением специальных газов для усыпления террористов. В результате операции по освобождению заложников были уничтожены все террористы, но погибли от 130 (официальные данные) до 174 (данные самих заложников) человек). Часть из выживших заложников стала инвалидами II и III групп, 12 человек частично или полностью лишились слуха.

По всей видимости, в ходе спецоперации был применен какой-то газ из разновидности инкапаситантов — боевой газ нелетального действия. Такой газ не является безвредным, особенно для ослабленных людей, стариков, женщин и детей.

Основные обвинения бывших заложников и родственников погибших в адрес властей сводятся к следующему:

 власти упустили возможности ведения эффективного договорного процесса;
 власти предприняли штурм с применением химического вещества без учёта негативных последствий;
 штурмовавшие не предприняли очевидных и возможных мер для взятия пленных с целью дознания и проведения судебного процесса — как будто надо было скрыть некоторые обстоятельства;
 власти не обеспечили освобожденным заложникам своевременной квалифицированной медицинской помощи;
 власти не организовали надлежащего расследования обстоятельств трагедии.

По их мнению, первоочередной целью ставилось уничтожение террористов, но отнюдь не спасение заложников.

Обвинения строятся прежде всего на том, что военные так и не сообщили формулу газа; что власти, пытаясь снять с себя вину за происшедшее, категорически отрицали и отрицают, что газовая атака могла послужить причиной смерти заложников. (В свидетельствах о смерти, выданных родственникам погибших, в графе «причина смерти» был поставлен прочерк). Засекречивание формулы газа дало повод для предположений, что в «Норд-Осте» испытывались новые секретные разработки
. При этом также многие заложники погибли от несвоевременного оказания медицинской помощи: одним вовсе не давали антидот, другим вкалывали его несколько раз, а одна 13-летняя девочка просто задохнулась по пути в больницу под грудой трупов

. Между тем Генеральная Прокуратура, а за ней суды признали причину смерти заложников «неустановленной» и на этом основании отказали заложникам в компенсациях со стороны государственных структур, к которым те имели судебные претензии.

Сам Путин заявил на встрече с журналистами (20 сентября 2003 г.): «Эти люди погибли не в результате действия газа, потому что газ не был вредным, он был безвредным, и он не мог причинить какого-либо вреда людям. Люди стали жертвами ряда обстоятельств обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании. И мы можем сказать, что во время операции не пострадал ни один заложник». После этих слов бывшие заложники «Норд-Оста» подали на Путина в суд, обвинив его во лжи, но российские суды иска не приняли.

В послании жертв теракта президенту Путину решительно отвергаются утверждения о безвредности газа. Авторы послания потребовали от Путина проведения независимого расследования, наказания руководителей операции и оглашения всей правды о трагедии в «Норд-Осте».

Террористический акт в Беслане 

1 сентября 2004 г. террористами была захвачена школа № 1 в Беслане. В результате связанных с этим захватом событий погиб 331 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Ранения получили 728 заложников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Критики, включая пострадавших от теракта, возлагают основную ответственность за гибель заложников на руководство подведомственных Путину силовых структур и лично на Владимира Путина. «Самый главный виновник того, что произошло — Путин» — заявила, например, лидер движения «Голос Беслана» Элла Кесаева. Официальную версию происшедшего, представленную Генеральной Прокуратурой и комиссией Федерального Собрания РФ, критики, включая пострадавших, считают полностью не соответствующей действительности, причем «Матери Беслана» прямо обвинили Генеральную Прокуратуру в том, что она «всячески усиленно прикрывает те преступления, которые свершились в школе номер один Беслана во время штурма, когда детей сжигали „Шмелями“ и расстреливали танками и огнеметами».
Наиболее тяжкие обвинения, которые предъявляются руководству «операции по освобождению заложников» — провокация штурма и применения оружия неизбирательного действия (танки, огнеметы, гранатометы), что и стало основной причиной жертв. Эту версию, основанную на показаниях и мнениях заложников, а также на тщательном экспертном изучении обстоятельств, высказывали лица, проводившие альтернативное расследование: руководитель комиссии осетинского парламента Станислав Кесаев (окончательные выводы комиссии, как утверждают, были сильно смягчены под давлением Москвы, но тем не менее во многом противоречат официальной версии) и член комиссии Федерального Собрания Ю. П. Савельев (профессор, эксперт высшей категории в области горения и взрывов), опубликовавший собственное «особое мнение» под заглавием: «Беслан. Правда заложников».

Критики Путина утверждают, что взрывы, послужившие сигналом к началу штурма школы в Беслане, были результатом обстрела школы из огнемёта «Шмель» (термобарическим боеприпасом РПО-А) и гранатомета РШГ-1. Эти 2 выстрела привели к пожару в спортивном зале, где находилось множество заложников.. «Катастрофу вызвал не взрыв внутри здания, а операция по освобождению заложников» — заявил С.Кесаев.
Также они приводят утверждения свидетелей, что с самого начала штурма школа обстреливалась тремя танками. Осетинская парламентская комиссия отмечала, что у ряда заложников, включая маленьких детей, были извлечены осколки танковых снарядов. Кроме того отмечалось, что характер ожогов некоторых заложников заставляет предполагать использование напалма.

Причины провокации штурма критики объясняют страхом руководителей операции (генерал ФСБ Андреев (номинально) и заместители Патрушева Анисимов и Проничев (фактически)) перед прилётом Масхадова, принципиальная договорённость о котором была по некоторым данным достигнута утром 3 сентября между А.Закаевым и А.Дзасоховым. Освобождение заложников Масхадовым, по мнению критиков, создало бы политические и пропагандистские проблемы для Путина и его правительства. «Как посредник — и успешный — (Масхадов) превратился бы в серьёзную политическую фигуру, что не отвечало представлениям Москвы о жалком и не пользующемся влиянием террористе» — отмечает С.Кесаев.

Критики утверждают, что организаторы штурма исходили из принципиального решения В.Путина («Штурм. И никаких переговоров»), которое, по словам консультанта организации «Голос Беслана» Марины Литвинович (со ссылкой на «кремлёвский источник»), было принято примерно в середине дня 1 сентября. Видимо, имеется в виду совещание в 13:00, после которого в Беслан были направлены заместители Патрушева генералы Проничев, Тихонов и Анисимов, по данным альтернативных расследований и взявшие в свои руки руководство операцией. В этом отношении, обращают внимание на сообщавшуюся официально (и исходившую от Информационного управления Президента РФ) информацию об отсутствии у террористов требований и о сравнительно небольшом числе заложников (якобы 354 человека), а также на отравление Анны Политковской и задержание Андрея Бабицкого — лиц, имевших намерение выступить посредниками между террористами, властями и Масхадовым — при их попытке вылететь в Беслан. Все эти факты, по мнению критиков, получают четкое логическое объяснение, если предположить, что руководство силовых структур изначально было озабочено тем, чтобы не допустить возможностей переговоров и скрыть число жертв при предполагаемом штурме.

В начале 2007 года член парламентской Комиссии по расследованию событий в Беслане Ю. П. Иванов обвинил Путина в том, что он отдал устный приказ о штурме школы. Годом ранее тот же депутат Госдумы произнес фразу «Путин сыграл страшную роль…»

Джон Лафлэнд, представитель Британской Хельсинкской правозащитной группы, отмечает, что в СМИ Великобритании мнение, «что президент Путин является главным виновником событий в Беслане», является общераспространённым и господствующим. Cам Лафлэнд при этом утверждает, что эта критика инспирируется Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым, а также их сторонниками в США.

Обвинения в нарушении прав человека и «сворачивании» демократии 
В опубликованном в январе 2008 года отчёте «Freedom House», неправительственной организации, с 2004 года относящей Россию к категории «несвободных» стран, констатировалось, что за 2007 год уровень свободы в России скатился «от плохого к худшему»: россияне пользуются таким же уровнем свобод, как граждане Анголы, Египта и Таджикистана.

Опубликованный в начале февраля 2008 года отчёт «Human Rights Watch» в разделе, посвящённом положению в Российской Федерации, отмечал: «По мере приближения парламентских и президентских выборов конца 2007 — начала 2008 гг. администрация президента Владимира Путина продолжила курс на подавление гражданского общества и ограничивала свободу собраний. В Чечне, несмотря на восстановление, имели место грубые нарушения прав человека, включая пытки, похищения и незаконные задержания. Международная критика ситуации с правами человека в России оставалась приглушённой в условиях, когда Евросоюз был не склонен последовательно ставить эти вопросы перед российским правительством.» Неправительственная правозащитная организация отнесла Россию по итогам 2007 года к числу «фальшивых демократий»

Европейский суд по правам человека становится среди граждан России во время правления Путина все более популярным. Так в ноябре 2006 года было подано 47 574 заявки. В первом полугодии 2006 года Россия обязана была выплатить своим гражданам по решению суда 12 миллионов рублей (Леонид Сокольников: Страсбург снова осудил Россию).

Нарушения прав человека в Благовещенске 

По мнению критиков, выражением произвола милиции стали массовые избиения населения, самое известное из которых — события в Благовещенске в декабре 2004 г., когда милицией были задержаны от 500 до 1000 людей и избиты сотни мужчин и подростков.

Антикриминальная операция правоохранительных органов в ответ на нападение сотрудников милиции сопровождалась превышением служебных полномочий, так что даже возникло движение жертв массовых избиений «Россия избитая», которое провело несколько акций летом—осенью 2005 года, после чего фактически прекратило свою деятельность. Представители МВД ссылались, как на основу для своих действий, на секретный приказ МВД РФ № 870 от 10 сентября 2002, подписанный Борисом Грызловым. По мнению правозащитников, именно этот приказ создал «правовую» основу для массовых избиений; приказ предоставляет практически неограниченную власть силовым органам (предписывая устраивать «фильтрационные пункты» и даже «ликвидировать бандитов по месту сбора банды») в случае возникновения «чрезвычайных обстоятельств», причём право определять — какие обстоятельства являются «чрезвычайными» и кто является «бандитом» — МВД оставляло за собой. Этот приказ стали известен после событий в Благовещенске, и правозащитники попытались его опротестовать; но Минюст и Генеральная Прокуратура РФ признали его законным. По словам представителя Минюста, «проблема была не в приказе, а в практике его применения». Отмечалось, что при Борисе Ельцине случались массовые избиения милиционерами приезжих, но «зачистки» местного населения в той форме, как в Благовещенске — неизвестны.
Правозащитник Лев Пономарёв утверждает, волна массовых избиений поднялась именно после избрания Путина на второй срок.
По утверждению уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина зачистка в Благовещенске являлась самым вопиющим фактом беззакония, с которым ему пришлось столкнуться за последние 8 лет. Он также подчеркнул, что ответственность должны нести руководители, а не стрелочники.

Нарушения прав человека в Чечне 

В отчете «Международной амнистии» за 2001 г. нарушения прав человека российской стороной в Чечне характеризовались следующим образом: необоснованные задержания; пытки; изнасилования; похищения людей; казни без суда и убийства; применение секретных тюрем. Самым громким массовым убийством мирных людей стал расстрел российским ОМОНом 56 мирных жителей в поселке Новые Алды и прилегающих районах города Грозного. Большинство убитых карателями жителей были чеченцы, а некоторая часть из них — русские. Российская сторона не признала своей вины в происшедшем, но не отрицала, что в этот день в Новых Алдах петербургский ОМОН проводил «специальную операцию». Тем не менее Россия проиграла все процессы по этому делу перед Европейским судом по правам человека .

Путиным была одобрена на пост президента Чечни кандидатура Кадырова, который ранее призывал каждого чеченца «убить 150 русских»
 . После убийства Ахмата Кадырова Путин подписал указ об увековечении его памяти, в котором предписано присвоить его имя одной из площадей в Грозном и школе в Центорое, в которой он обучался. Президент также рекомендовал властям Москвы рассмотреть вопрос об увековечении имени Кадырова, примерно через 3 месяца после чего, несмотря на протесты москвичей, именем Кадырова была названа одна из улиц Москвы. После смерти Кадырова-старшего Путин официально принял Рамзана в Кремле и одобрил кандидатуру сына Кадырова на пост премьер-министра. По утверждению Ают Титиева, представителя «Мемориала» в Гудермесе, Кадыров сам пытал паяльной лампой одного из своих оппонентов, другого человека подвешивали на 36 часов и избивали железными прутьями. Для запугивания жителей села Цоцин-Юрт Кадыров повелел отрезанную голову одного из мятежников насадить на кол . Сам Рамзан Кадыров в одном из интервью признался, что презирает русских: «Мы должны держаться от них подальше». Некоторые журналисты его открыто называют бандитом .

Нарушение свободы слова 

После прихода Владимира Путина к власти произошло множество событий, трактуемых критиками как ущемление свободы слова. К таким событиям относятся как давление на СМИ, так и насилие в отношении отдельных журналистов. Комитет защиты журналистов утверждает, что во время правления Путина было убито 133 журналиста и убийцы до сих пор не найдены.

В 2001 году Путин занял 22 место в списке 30 худших врагов прессы организации «Репортёры без границ» и 5 место в списке 10 худших врагов прессы международного Комитета защиты журналистов. В 2004 г. Freedom House поставила Россию по уровню свободы печати на 147-е место из 193.

Согласно отчётам международной организации «Репортёры без границ», насилие (в частности, убийство авторитетных журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова) представляет основную угрозу свободе слова в России. Одни независимые газеты вынуждены были закрыться в результате наложения на них огромных штрафов, другие подвергаются давлению с требованием прекратить обсуждение вопросов, существенных для имиджа властей. Регулирующее СМИ законодательство не соответствует европейским стандартам. Всё это приводит к вынужденной самоцензуре на подавляющем большинстве СМИ.

Историки В. Прибыловский и Ю.Фельштинский считают дело Бабицкого первым эпизодом борьбы Путина со свободой слова. Далее они отмечают только до конца 2003 г. и только на федеральном уровне (не считая преследования региональных СМИ) следующие акции:
«дело Хинштейна», дело Эдуарда Лимонова, разгром «старого» НТВ, осуждение за шпионаж журналиста-эколога Григория Пасько, «дело ТВ-6», попытка закрытия «Новой газеты» с помощью иска Межпромбанка, закрытие «Общей газеты», обыск в издательстве «Ad Marginem», обыск в редакции газета «Версия», закрытие «старых» «Новых Известий», чистка на «новом» НТВ, поправки к закону о СМИ, отъем помещения у журнала «Новое время», закрытие ТВС, в сентябре-декабре 2003 — предвыборные цензурные репрессии против печатных СМИ и телевидения.

Как отмечал Леонид Парфенов, если при Ельцине случаи возбуждения уголовных дел против журналистов и СМИ носили единичный характер и сопровождались большим скандалом, то при Путине они быстро вошли в практику; по подсчетам Центра Экстремальной Журналистики в 2000 году конфликтов, связанных с обвинениями журналистов
в уголовных преступлениях, было 19, в 2001 году — 31, в 2002 г. — 49, в первой половине 2003 года — более 20.

Путина и контролируемые им силовые структуры обвиняют в похищении журналиста Андрея Бабицкого в начале 2000 г..

Российские спецслужбы и Путин обвинялись в отравлении (несмертельном) журналистки Анны Политковской в сентябре 2004 года (при её попытке поехать в Беслан), а также позднее в её убийстве в 2006 году
.

Среди акций против журналистов, проведённых при Путине — арест грузинской журналистки Наны Лежава в Беслане в сентябре 2004 году.

В декабре 2007 года было возбуждено уголовное дело против регионального телеканала «ТВ-6 Владимир». В эфире телеканала были употреблены слова «путинг» и «верные путинисты».

Хотя организация Комитет защиты журналистов утверждает, что во время правления Путина установлена диктатура, сам Путин на Всемирном газетном конгрессе 5 июня 2006 года отрицал обвинения в ущемлении свободы слова. По его словам, «доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается — это легко проверить, а число самих изданий постоянно растёт». При этом президент не сообщил, на какую статистику он опирается в своих суждениях. Президент Гильдии периодической печати и Национальной ассоциации журналистов «Медиакратия» Леонид Макарон заявил, что «слухи о притеснении властями прессы в России сильно преувеличены». Сообщалось, что администрация президента была «возмущена» критикой Путина в части ущемления свободы СМИ, содержавшейся в первом варианте доклада президента конгресса Гэвина О’Рэлли, что могло повлечь отказ от его участия во Всемирном газетном конгрессе в Москве.

Злоупотребление правосудием 
Первым крупным событием, послужившим основанием для обвинений Путина в использовании правоохранительных органов в неправовых целях, были события, связанные с арестом в 2000 предпринимателя В.Гусинского. Находясь в заключении, Гусинский подписал договор, согласно которому он передавал государству свой бизнес в обмен на (оговорённую в договоре) свободу; немедленно после этого он был отпущен, уехал в Испанию и отрёкся от своей подписи, охарактеризовав происшедшее как «факт государственного рэкета». Путина обвиняют среди прочего в неправовом осуждении предпринимателей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также их сотрудницы Светланы Бахминой; в политическом процессе над Михаилом Трепашкиным; в уголовном преследовании и осуждении на большие сроки (4 и 5 лет) группы членов Национал-Большевистской партии за то, что они вывесили на гостинице «Россия» растяжку оппозиционного содержания (так называемый «процесс альпинистов»), и в целом ряде других правовых нарушений. Факты фабрикации доказательств российскими правоохранительными органами и выставления лжесвидетелей и лжесвидетельств, в том числе выбиваемых пытками, были судебно установлены во время процесса по экстрадиции Ахмеда Закаева в Лондонe (российские власти предъявляли Закаеву обвинения в организации похищений и убийств, но суд установил их недостоверность). Фальсификация производилась на уровне Генеральной Прокуратуры и осталась (как и пытки) совершенно безнаказанной.

По мнению критиков, при Путине судебная система окончательно потеряла остатки независимости

. Возник даже термин «Басманное правосудие» — от имени Басманного суда Москвы, особенно ярко, по мнению критиков, демонстрирующего рептильность. «Российское правосудие превратилось в „басманное правосудие“» — заявил, например, оппозиционный политик Б.Немцов.

Ситуацию в области правосудия, сложившуюся к концу второго срока Путина, советник председателя Конституционного суда
Тамара Морщакова прокомментировала так:
Первое, что не обеспечивает наша судебная система, — она по-прежнему не обеспечивает независимого правосудия. Речь идёт не о том, что каждое решение, которое принимается судами, продиктовано кем-нибудь, но речь идёт о том, что любое решение по любому делу может быть продиктовано
Сам Путин считает, что «что люди переходят к защите своих интересов от всяких „крыш“ и внесудебных процедур, к тому, чтобы опираться все-таки на решение суда. Это само по себе говорит и о росте возможностей государства, и в том числе судебной системы».

Дела против учёных 

В годы президентства Путина ряд российских учёных был обвинён  в передаче секретных сведений иностранным государствам (Валентин Данилов, Игорь Сутягин, Оскар Кайбышев и многие другие). По мнению академиков РАН, международных наблюдателей, правозащитников и юристов, следствие по данным делам велось с грубыми нарушениями, а сами дела были сфабрикованы ФСБ. Представленные прокуратурой доказательства вины подсудимых ставились под сомнение независимыми экспертами. Однако президент и его подчиненные (в том числе министр юстиции Чайка) не отреагировали на просьбы о пересмотре уголовных дел осуждённых учёных, исходившие со стороны известных деятелей науки и правозащитников.

В свою очередь международными организациями Михаил Трепашкин и Игорь Сутягин были признаны политическими заключенными.

Обвинения в подавлении политической свободы 
Критики Путина утверждают, что в его президентство «разрушены независимые демократические институты России». Об этом, в частности, говорилось в открытом письме, которое подписали Борис Березовский, Елена Боннэр, Владимир Буковский, Иван Рыбкин и Руслан Хасбулатов. (Письмо было опубликовано Березовским за 1 миллион долларов на правах рекламы в крупнейших западных газетах; российские газеты печатать его отказались) Несколько бывших диссидентов из США полагают, что происходит «новое (после советской эпохи) уничтожение гражданских прав», физик Юрий Орлов заявил:
Путин похож на Сталина: он говорит на языке бандитов, языке мафии Согласно общемировому индексу свобод за 2005 год, Россия заняла 124 место из 159, оказавшись между Центрально-Африканской Республикой и Египтом.
Суммируя многочисленные обвинения, священник Яков Кротов перечисляет ряд мер Путина, направленных против свободного развития политической жизни в России, в числе которых принятие новых законов о митингах и демонстрациях, о референдуме, о партиях, отмена выборов губернаторов, изменение выборного законодательства и т. п..

Нарушения на выборах 
Ещё в 2000 году в прессе появились утверждения о фальсификации президентских выборов. Так, «Москоу Таймс» («The Moscow Times») на основании опросов в регионах пришла к выводу, что фальсификации сыграли решающую роль в избрании Путина. Материалы были преимущественно опубликованы в газетах коммунистической направленности («Советская Чувашия», «Правда России», «Советская Россия»).

По мнению газеты «Дуэль» Юрия Мухина, результаты не были официально опубликованы, что нарушает закон.

После парламентских выборов 2004 г. партии КПРФ, «Яблоко», а также «Комитет-2008» заявили, что у них есть исчерпывающие доказательства фальсификации выборов в пользу «партии власти», и подали жалобу в Верховный суд
, а после его отказа — в Страсбургский суд по правам человека. В Адыгее факт фальсификации выборов в пользу Путина и «Единой России» был признан даже судебно, однако без всяких правовых последствий. Российские ученые Андрей Кунов и Дмитрий Шакин провели статистический анализ официальных итогов выборов в России. В докладе «Россия и Украина: нерегулярные результаты регулярных выборов» проводится анализ результатов президентских выборов, проходивших в последние годы в Литве, в России и на Украине. Фальсификации, утверждают авторы доклада, проявляются в виде так называемых нерегулярностей, то есть отклонений от общих статистических и математических закономерностей.
Согласно подсчетам, на выборах 2004 года Путину было приписано 3,3 млн т. н. «нерегулярных голосов» (понятие, используемое в методике). Ученые отмечают, что юридически такие выводы не являются доказательством, но высказывают надежду, что рано или поздно это будет восприниматься как определённая система доказательств. По их словам, «отрыв Путина от остальных кандидатов делает такой объём нерегулярных голосов недостаточным, чтобы легитимность его победы ставить под сомнение».

Однако члены ЦИК РФ В. Г. Соловьев и И. В. Савков, сравнивая официально объявленные результаты выборов с копиями протоколов участковых избирательных комиссий, выданными наблюдателям, пришли к выводу, что «в семи территориальных комиссиях В.Путину приписано 21924 голоса, что составляет 35,43 % от реально поданных за него голосов избирателей».

Обвинения Путина в диктаторстве 
Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса «диктаторами XXI века». По словам исполнительного директора организации Джоэль Симон, после избрания Путина на должность президента в России были убиты 133 журналиста и никто из убийц не предстал перед судом.

Сенатор-республиканец Сидни Грэм заявил, что Путин превращает власть в России в диктатуру одного человека. Также российские правозащитники утверждают, что власть в России, применяющая приказы о расстреле демонстрантов на месте в случае массовых протестов можно назвать «преступной полицейской диктатурой».

Ранее в открытом письме, адресованном главам государств и правительств стран-членов НАТО и ЕС, ряд ведущих политиков западных стран заявили, что Россия находится на пути к авторитарному режиму. О Путине они заявили следующее: «Он систематически урезал свободу и независимость прессы, разрушал механизмы взаимного контроля в федеральной системе России, самовольно заключал в тюрьму реальных и мнимых соперников, вычеркивал легитимных кандидатов из избирательных бюллетеней, запугивал и арестовывал лидеров неправительственных организаций и ослаблял политические партии в России»

Политика, проводимая путинским режимом для некоторых имеет сходные черты с режимом нацистской Германии: «режим контролирует важнейшие отрасли промышленности (особенно те, что приносят большие валютные доходы), например военную и нефтедобывающую и прессу за счет частичной ренационализации, регулирования и запугивания (в том числе заключения под стражу и/или убийства отдельных оппонентов). Остальным секторам экономики позволяется функционировать относительно свободно» .

На выборах в Думу 2007, Григорий Явлинский высказал в адрес Путина и его режима опасения, что это может привести к власти одного человека. Рекламный ролик был запрещен российской цензурой. Отрывок из обращения видео на youtube видео на rutube: … Владимир Путин хочет установить в России однопартийность и единомыслие надолго, может быть — навсегда. Присутствие в парламенте наследников Сталина коммунистов и жириновцев ничего не изменит. Они сами плоть от плоти нынешней власти. Нас ведут туда, где есть только один начальник. Одна партия. Один план. Обязательным результатом однопартийной диктатуры будут — коррупция, бесправие, произвол, фабрикация дел в судах, насилие и угрозы.
В последние восемь лет однопартийная бюрократия показала, насколько она опасна, какая она наглая и циничная. Она любого может выселить из дома, выгнать с работы, посадить в тюрьму, покалечить в армии, может снести детскую площадку и построить у вас под окнами бетонное чудище.
В последние восемь лет и олигархи никуда не делись, они стали чиновниками, силовиками, депутатами — потому чувствуют себя под защитой. Поэтому они диктуют цены на продукты и бензин, поэтому они продолжают растаскивать страну.
В последние восемь лет стабильности и порядка в стране не стало больше. Никто не чувствует себя в безопасности, никто не может сказать, что уверен в завтрашнем дне, в будущем своих детей.
Восемь лет власти потратили на личное обогащение и пустопорожние разговоры об общем благе. А теперь ждут от нас полной покорности, молчания ягнят.:

Свобода собраний 
Есть свидетельства того, что митинги и собрания оппозиции (в том числе и санкционированные властями, см. ссылки на Новую газету) подавлялись и подавляются во время президентства Владимира Путина силовыми методами. Это касается, в том числе, т. н. маршей несогласных. Отряды ОМОН применяли силу в отношении митингующих граждан, нарушавших, по мнению милиции, общественный порядок, активистов акций задерживали без предъявления обвинений. Это относится, в частности, к оппозиционным деятелям Михаилу Касьянову и Гарри Каспарову. Подобные сообщения неоднократно публиковались на страницах Новой газеты    .

Есть мнения, что сцены применения силы властями были разыграны специально и не происходили на самом деле. То есть были сфабрикованы для дискредитации властей. Также, некоторые политологи и журналисты говорили (или прозрачно намекали) о том, что подобные демонстрации устраиваются США с целью проведения в России революции наподобие той, что произошли в Грузии и Украине.

Обвинения в убийствах и внесудебных расправах с политиками и оппозиционными деятелями 
По утверждению «Новой газеты», секретное постановление правительства, санкционировавшее практику внесудебных убийств (как декларировалось, в целях борьбы с организованной преступностью), было принято ещё в 1990-е годы, и тогда же созданы соответствующие структуры в спецслужбах. Однако, во времена президентства Б. Н. Ельцина не наблюдалось случаев, которые можно было бы истолковать как целенаправленное устранение оппозиционных и неугодных лично президенту деятелей.

Согласно Михаилу Трепашкину, практика послесудебного преследования и пыток, называемая во времена советского КГБ «персональным нарядом», была возрождена и применена против него первым заместителем директора службы наказаний В. К. Краевым.

С 2003 года произошла целая серия отравлений лиц, которые по каким-либо причинам могли быть неугодны лично Путину или спецслужбам, что даёт журналистам «Новой газеты» повод предполагать, что яд является санкционированным Путиным средством для решения политических вопросов: гибель Ю. Щекочихина, А. Литвиненко, Романа Цепова, Наны Лежава, отравление Виктора Ющенко в 2004, Люциуса Вильдхабера (Luzius Wildhaber), Е. Т. Гайдара. При этом Михаил Трепашкин заявил, что отравление Ливтиненко — дело «очень серьёзной группы», сформированной, по его сведениям, в ФСБ, и назвал имена офицеров, подозреваемых им в этом преступлении. Литвиненко в своём предсмертном заявлении обвинил Путина в своей смерти.

Обвинения в сдаче геополитических позиций России и недофинансировании армии 
Часть критиков обвиняет Путина в несоблюдении геополитических интересов России. Так, в 2002 году была закрыта военно-морская база Камрань (Вьетнам). В том же году был закрыт радиоэлектронный центр в Лурдесе (Куба), имеющий важное стратегическое значение. Кроме того, Путин в одностороннем порядке безвозмездно передал Китаю 337 км² спорной (однако, контролировавшейся Россией) территории — остров Тарабарова и часть острова Большого Уссурийского, что вызвало возмущение у части населения. В президентство Путина были подписаны договорённости о выводе российских военных баз из Грузии. По ним Россия обязалась вывести свои военные силы из Грузии до 2008 года. Во время Российско-грузинского шпионского скандала Путин приказал ускорить вывод российских войск из Грузии. 15 ноября 2007 года последний российский военный покинул территорию Грузии.

7 декабря 2006 года ветеран советской внешней разведки, бывший резидент в Дрездене, Павел Басанец выступил с критикой политики Владимира Путина на собрании, посвященном 86-ой годовщине образования советских органов внешней разведки, сказав, в частности: «К сожалению наш бывший коллега, а ныне гарант безопасного обогащения олигархов и своих иностранных друзей (Буша, Берлускони и иже с ними) предал свою офицерскую честь, свою присягу, свой народ. От лица своих товарищей, офицеров, не преступивших Присягу, я обвиняю его в предательстве. Я выражаю ему презрение за его холуяж перед разрушителем страны Советов — Ельциным, которому им даны безмерные привилегии и индульгенция за все его преступления <…> Я выражаю презрение гаранту за уничтожение бесплатного образования и медицины, лишение льгот наших стариков, за их нищенское существование <…> Для меня не существует офицера Путина. Есть друг Буша, с которым у меня, а я уверен и у Вас, нет ничего общего. У нас слишком разные взгляды на честь офицера, на отношение к Родине. <…> Владимир Путин действует не один. Недавно он заявил, что главной политической силой в стране является „Единая Россия“. Согласен. Это та сила, которая собралась возле корыта и выискивает жирные куски, чтобы снова и снова грабить свой собственный народ. <…> С кем Вы Владимир Владимирович? Какие ещё шакалы рядом с Вами? Почему не те офицеры, которые не преступили Присягу? А Кто ответил за гибель детей Беслана, подлодку „Курск“, станцию „Мир“, сдачу базы „Лурдэс“ на Кубе, базы „Комрань“ во Вьетнаме, предательство по отношению к Сербии, Ираку, „палки“ в союз с Белоруссией, в конце концов, за гибель Политковской.» В августе следующего года Басанец, по мнению его лечащего врача, был отравлен «неизвестным ядом».

Политолог Станислав Белковский полагает, что за 7 лет правления Путина Россия утратила статус региональной державы, который она сохраняла все 1990-е годы. По мнению Белковского, "путинская Россия не является ведущей политической силой на постсоветском пространстве, и это прямой результат путинской политики трансформации государства в придаток нескольких десятков крупных корпораций во главе с «Газпромом»
.

Заместитель редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин считает, что Путин виновен в медленных темпах модернизации армии. По его словам, «за 5 лет путинского правления Вооружённые Силы России получили» небольшое число единиц боевой техники (15 танков Т-90, 40 БТР-80, 24 самолёта Су-27, 6 Су-25, три Ту-160, шесть военных спутников и четыре ракеты-носителя для их запусков, 2 Ми-28Н, 2 Ка-50. Шурыгин утверждает, что при сохранении таких темпов, на перевооружение авиации уйдёт 107 лет.

Полковник ГРУ Квачков также считает, что Путин виновен в низкой степени боеготовности российской армии. Квачков полагает, что Путин должен нести ответственность за свои действия. Важно отметить, что при этом Квачков ставит Путина в один ряд с предыдущим президентом, а также с людьми, с чьими именами ассоциируется проведение либеральной экономической политики:
Все эти ельцины, путины, гайдары, чубайсы, грефы, кудрины и другие, разрушившие нашу страну, должны быть отданы под суд военного трибунала, специально созданного для этих целей. Судить эту кучку национальных изменников и предателей по существующему уголовному кодексу и нынешними продажными судами — то же самое, что судить немецко-фашистских преступников по законам гитлеровского рейха и нацистскими же судьями. В основу деятельности Особого военного трибунала должны быть положены принципы Нюрнбергского международного трибунала, где высшей мерой наказания являлась смертная казнь через повешение.

Одним из итогов правления Путина в российской армии стал рост числа преступлений в армии, увеличение числа самоубийств среди военных за 2006—2007 годы составил 7 %, это явлется рекордом за последние 3 года . По словам правозащитников «жестокость, произвол и бесправие стали синонимами современной Российской армии» .

Старший внешнеполитический обозреватель The Guardian Джонатан Стил (Jonathan Steele) в сентябре 2007 года писал, что внешнюю политику Путина «только ястребы могут называть агрессивной. Доказательств этому на самом деле нет» и недоумевал: «Почему Путин и его коллеги, несмотря на громадную популярность, добиваются политического контроля в гораздо большей степени, чем представляется необходимым — даже учитывая их стремление не допустить серьёзной демократической конкуренции. Они сохраняют парламент слабым, затрудняют создание и организацию новых партий. Они командуют эфиром и манипулируют телевидением. Они потворствуют подавлению и запугиванию — а порой, и убийству — независимых активистов.».

Юлия Латынина считает, что отказ от предоставления русским гражданам Туркмении права на российское гражданство в 2003 году было частью бизнес-сделки Путина с С. Ниязовым: «тогда же Владимир Путин и Сапармурат Ниязов подписали соглашение о туркменском газе; в обмен Путин отказал в двойном гражданстве проживающим в Туркмении русским. Туркмения — это вам не Латвия и не Эстония. Это — средневековый зиндан размером с государство. Это казалось невероятным — президент Российской Федерации продал в рабство средневековому хану 140 тысяч русских в обмен на… да ровно в обмен на то, чтобы Eural TransGas торговал туркменским газом. Ибо трудно сказать, таковы ли были намерения Путина и „Газпрома“ или ими вертел конкретный кремлёвский клан, но реальную выгоду от соглашения получала именно компания из поселка Чабды.»

Критика социально-экономической политики Путина 
На митингах всероссийских акций протеста против монетизации льгот были приняты многочисленные резолюции, в которых отмечалось, по мнению протестующих, продолжающееся ухудшение экономических показателей и показателей жизненного уровня при президентстве Путина. Газета «Советская Россия» также отмечает, что наблюдается рост инфляции, обесценивание рубля на внутреннем рынке, сокращаются реальные доходы населения, растет безработица, цены на продовольствие и промышленные товары, тарифы на энергоносители и коммунальные услуги. В последующих заявлениях газета также сообщает о том, что правительство не заботится о социальных благах населения.

Ухудшающиеся условия жизни в России доказываются также статистически: так, согласно докладу ООН по уровню человеческого развития
(показатель суммирующийся в основном из размера валового внутреннего продукта на душу населения, продолжительности жизни и уровня грамотности) Россия начиная с 2004 года опустилась с 57 места на 67 (2007). Одной из опередивших Россию стран стала Белоруссия.

Российская молодежь

Рост числа беспризорных детей 
Хотя Россия за последнее время зарабатывает большие суммы денег на продаже невосполнимых природных ресурсов: нефти, газа и т. д., число беспризорных детей, по оценкам Совета
Федерации и независимых экспертов, приблизилось к уровню 1921 года — 3-4 млн (в 1921 г. был зафиксирован рекорд в (4,5-7 млн чел.)). Основными причинами бродяжничества являются: у «40,5 % опрошенных — пьянство родителей; вторая — отсутствие одного или обоих родителей и третья — физическое насилие над детьми со стороны родителей» .

По оценкам председателя КС Валерия Зорькина, в России: 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 5 млн беспризорных детей, 4,5 млн проституток, то есть 16,5 млн россиян или 11,3 % населения России находятся за чертой бедности  именно в то время, когда руководство России сообщает о небывалом росте отчислений в стабилизационный фонд. Также во время правления Путина выросло число детей-сирот: 662,2 тыс. в 2000, 682,2 тыс. в 2001, 700 тыс. в 2002 г. Как отмечают критики, несмотря на огромное число нищих и лишённых средств к существованию в современной России, сам Путин и его окружение пользуются очень дорогими средствами передвижения. Так, в собственности управления делами президента, по сообщениям Новой Газеты, находится яхта «Олимпия» стоимостью в 50 млн долларов США .

Пропутинские молодёжные организации 

Единственной молодёжной организацией, с которой Путин регулярно встречался во время своего правления, является так называемая организация «Наши». Оппозиция, а зачастую и СМИ именует активистов данной организации «нашистами», а саму организацию — «Путинюгенд». До этого молодёжной организацией, поддерживающей Путина, являлась Идущие вместе. Предшественники «Наших» «Идущие вместе» стали известны публичным сожжением книг В. Сорокина, Баяна Ширянова, Ерофеева на Театральной площади , а самому Сорокину данная организация угрожала физической расправой .

Многие из действий этих молодёжных организаций вызывали критику. Так, например, активисты организации «Наши» бросали грабли под колёса автомобилей оппонентов, тем самым нарушая закон и ставя под угрозу безопасность участников движения.. Также «фанатики-националисты», как о них пишется в статье, были замечены в преследовании посла Великобритании в Москве сэра Энтони Брентона, а также шведского и эстонского послов , причем данные действия являются грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о неприкосновенности представителей других государств. . «Наши» были замечены и в загрязнении озера Селигер. После ухода «Наших» на берегу озера остались кучи мусора, агитационная литература, сочинения про суверенную демократию и бутылки водки. На содержание лагеря было потрачено, по данным журнала «Власть», только в 2007 году около 17 млн евро.

Итоги реформ и правления 
Президент Института энергетической политики Владимир Милов считает, что практически все реформы, начатые Путиным так или иначе завершились неудачно, либо не были доведены до логического конца. К таким реформам политолог причисляет в первую очередь пенсионную реформу, реформу государственного медицинского страхования и льготного лекарственного обеспечения. Такая же участь постигла судебную реформу, реформу местного самоуправления, а также военную реформу. Особенно болезненной для населения была реформа ЖКХ: произошёл рост тарифов, но сервис не улучшился. Милов также указывает на явные минусы нового Трудового кодекса и банковской реформы, при которой доля госбанков поднялась выше метки в 50 %.
Аналитик утверждает, что «все реформы, которые он начинал, вступив в должность, провалились», причём сам Путин «фактически признал неудачу административной реформы и неэффективность трёхуровневой структуры правительства.»

Российский социолог Игорь Эйдман, директор по коммуникациям ВЦИОМ, характеризует сложившийся окончательно в президентство В. Путина общественно-политический строй как «власть чиновничьей олигархии», имеющей «черты крайне правой диктатуры — господство государственно-монополистического капитала в экономике, силовых структур в управлении, клерикализма и государственничества в идеологии».

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает: «Главное, что произошло за годы путинского правления, — это полное отчуждение общества от политики: события в верхнем эшелоне власти перестали интересовать людей. Там — борьба за власть и передел собственности, коррупционные склоки и интриги, которые, как думает большинство опрошенных, не затрагивают их повседневной жизни. Здесь, внизу, — проблемы с медициной, лекарствами, ЖКХ, бедность и т. п. Для основной массы россиян стабильность означает прежде всего возможность „достойно жить на зарплату и пенсию“ (так считают 53 % опрошенных), „преодоление инфляции и роста цен“ (46 %), а не „возрождение величия российского государства“ или „устойчивость власти“ (последние варианты ответов дали 18 % и 10 % соответственно). По мнению 45 % опрошенных россиян, разрыв между властью и народом за последние восемь лет резко увеличился (еще 36 % полагают, что он остался на прежнем уровне). Только 7 % опрошенных считают, что за эти годы граждане стали более эффективно контролировать власть, абсолютное же большинство опрошенных считает, что здесь положение дел не изменилось (24 %) или что этих возможностей как не было, так и нет (21 %), или что эти возможности со временем только уменьшались (37 %). Кроме того, углубилась пропасть между богатыми и бедными (так полагают 77 % респондентов).»

Рост ксенофобии и пропаганда межнациональной и религиозной нетерпимости 
Московское бюро по правам человека отмечает проявления русофобии при Путине в национальных республиках, которые «приобрели массовый характер». Так, в Кабардино-Балкарии отмечены нападения на местных русских под лозунгами: «Русские, уходите с нашей земли!», «Мы вам устроим вторую Чечню!». В Татарстане дискриминация русских проявляется при назначении на руководящие должности.

Некоторые наблюдатели считают, что в России при Путине националистические и антисемитские организации получили возможность практически безнаказанно заниматься пропагандой насилия и ненависти к национальным меньшинствам и отдельным группам людей, например правозащитникам и т. д.. Например, в Интернете, на так называемых «патриотических» сайтах, распространяются списки «врагов русского народа» (среди последних фигурируют имена различных правозащитников и политиков) с указанием домашних адресов, телефонов и фотографий, призывами расправиться с ними. ФСБ не нашла в этом нарушeния закона, заявив, что опубликованный в интернете смертный приговор правозащитникам «не представляет в силу своей малозначительности реальной общественной опасности»; уголовное дело против авторов возбуждено не было.
Так, в заявлении Комитета защиты свободы совести (председателем которого является Глеб Якунин), а также других общественных организаций говорится: «Безнаказанная ксенофобия — мина, которая рано или поздно разнесёт государство», данные объединения резко критикуют российскую прокуратуру и руководство страны за то, что они до сих пор блокировали все попытки преследования по закону «черносотенцев и антисемитов», авторов антисемитского манифеста, так называемого «письма 20 депутатов». По словам заявителей, «антисемитский и человеконенавистнический характер данного манифеста» подтверждали МИД, Государственная Дума, председатель Совета Федерации, а также Федеральная служба по контролю за соблюдением федерального законодательства в СМИ. Но несмотря на это, прокуратура не приняла никаких мер по отношению к авторам манифеста. Также позднее прокуратурой не было принято мер по пресечению антисемитских кампаний по сбору подписей под требованием запрещения еврейских организаций в России, а также других акций антисемитов. После обращения правозащитников в Генеральную прокуратуру, прокуратура перепоручила рассмотрение письма ФСБ, а старший следователь по ОВД, подполковник юстиции Сливень А. Е. отказал в возбуждении уголовного дела.

Одним из ярких примеров расправы националистов по мнению СМИ и правозащитников является убийство петербургского этнолога, правозащитника, ведущего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамеры) Николая Гиренко. Он был убит 19 июня 2004 года в собственной квартире в Санкт-Петербурге после дачи показаний в деле о РНЕ. На националистическом сайте он был приговорен к расстрелу. Убийц Гиренко не нашли.

Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин неоднократно высказывал свою глубокую озабоченность по поводу положения с правами человека в России. Одной из главных проблем России он называет: «рост политического экстремизма, проявляющегося в разжигании социальной, расовой, национальной и религиозной вражды, распространении идей фашизма».

Обвинения в нарушении свободы на передвижение 
 Распространено мнение, что действующие в России нормы о регистрации по месту жительства и по месту пребывания нарушают Конституцию РФ (см. статью Прописка).
 В подмосковном Усове, где находится одна из резиденций Путина, местным жителям запрещено ходить в лес и купаться на речке без специального разрешения, кроме того в 2002 году для обеспечения резиденции водой близлежащую деревню отрезали от водоснабжения .
 В 2003 году жителям посёлка, находящегося недалеко от подмосковного санатория «Сосны», также необходимо было получать разрешение на приглашение в гости друзей и знакомых.
 Сочинцы, проживающие недалеко от сочинской резиденции Путина «Бочаров ручей», сообщают о постоянной грубости и жестокости охраны, которой они не могут припомнить ни при одном из бывших владельцев этой резиденции. Кроме того, в ходе расчистки Сочинского национального парка и строительства на его территории «президентского горнолыжного курорта», по оценкам «Новой газеты», был нанесён ущерб на сумму более ста миллионов рублей .

Утверждения о существовании культа личности Путина 

Уже спустя год после прихода к власти в качестве президента, как отмечала БиБиСи, «российские СМИ стали размышлять о том, что видится многим как растущий культ вокруг его личности».

22 августа 2007 года International Herald Tribune, в связи со «шквалом сплетен и спекуляций, последовавших за тем, как Путин скинул с себя рубашку перед камерами отдыхая с Принцем Монако Альбертом II в горах Сибири», приводила слова Сергея Маркова: «Он крутой. Таков был имидж всё президентство, крутой [cool]», а также мнение главы московского офиса Heritage Foundation Евгения Волка: «политическая элита всё более смотрит на Путина как на хромую утку и это полуобнажённое фото лишь усиливает впечатление, что его не следует воспринимать серьёзно.»

В октябре 2007 года «Общая Газета» отмечала, что согласно опросам населения, в России все больше людей либо считают, что существует культ личности Путина, либо видят для этого некие предпосылки; отрицают его все меньше людей: так если в апреле 2007 года это отрицали 49 % опрошенных, то сейчас таких людей осталось всего 38 % .

Тенденция культа личности Путина вызвала в октябре 2007 года «опасения» у состоящего с Путином в одном «Союзном государстве».

Как признаки культа Путина могут интерпретироваться песни и стихи о Путине, гипсовые и бронзовые бюсты, портреты любых размеров; изображения Путина можно встретить на коврах, зубочистках и пасхальных яйцах, есть даже сорта помидоров и деревенские улицы, названные именем Путина; документальных хвалебных фильмов о Путине (например фильм Никиты Михалкова к 55-летию Путина); именем Путина были названы колхозы, некоторые города тоже стартуют акции по переименованию в «Путин».

Журнал «Коммерсантъ-Власть» приводит рейтинговый список «самых выдающихся подхалимских изречений в адрес Владимира Путина.» Как утверждает политолог Александр Кынев: «Перегибая палку хвалами президенту и вызывая невольные аналогии с советским временем — а-ля времен застоя, когда делегаты выходили и говорили: „Дорогой наш Владимир Ильич“, единороссы приведут к тому, что избиратели придут на участки и проголосуют за кого-то другого» .

В городе Магнитогорске была проведена выставка «Здесь был Путин», в Москве «Наш Путин», Зурабом Церетели был создан памятник Путину:  .
В городе Пскове активисты движения против мэра Пскова поставили Путину памятник . Однако сам Путин не одобряет культ личности, опасаясь за сравнение со Сталиным . Эдуард Лимонов заявил по поводу тех людей, которые превозносят Путина: «Это клиническая болезнь и её результат, что ещё можно сказать? Этим людям надо обратиться к доктору» .

Протесты против культа личности Путина 
В Петербурге был проведён митинг против культа личности Путина. Путина поздравляли символические «олигархи», «представители силовых структур», «женщины России» .

В Челябинске Другая Россия провела пикеты против культа личности Путина. Путин был представлен вместе со Сталиным на одном плакате, участники пикета распространяли обращение: Мы видим уже сейчас, как армии холуев лизоблюдствуют перед Путиным дабы обеспечить себе безопасное и теплое местечко, вознося его тем самым в ранг святых. Мы видим, как те же самые холуи, использую псевдопатриотическую риторику, организуют митинги в поддержку третьего срока, регистрируют общественные движения за Путина, тем самым призывают к подрыву конституционного строя России. Систематические инъекции подобного рода превращают общество в безликую массу, послушное быдло, которое не способно мыслить критически и делать осознанный самостоятельный выбор. Для «Единой России» и её «номера 1» мы всего лишь электоральная биомасса, нужная для того, чтобы в определённый момент поставить галочку в нужном месте. 

В преддверии парламентских выборов в декабре 2007 года в России наблюдалось то, что некоторые наблюдатели характеризовали как «публичное поклонение, напоминающее мероприятия советской пропаганды»

Критика Владимира Путина в художественных произведениях

В кино и на телевидении 
 «Товарищ Президент» — документальный фильм о приходе Путина к власти, гибели Курска и роли Путина и т. д.
 «Покушение на Россию» — документальный фильм о взрывах жилых домов в России
 «Система Путина» — документальный фильм о биографии, карьере и проводимой Путиным политике с комментариями отечественных и западных аналитиков и политических деятелей.

В театре 
 7 октября 2007, в связи с годовщиной гибели Анны Политковской, в Потсдаме (Германия) прошла премьера пьесы «У Путина день рождения». Пьеса основана на репортажах самой Анны Политковской и на публикациях о ней. Среди персонажей пьесы — президент Путин и бывший канцлер ФРГ Шрёдер, который в день смерти Анны Политковской присоединяется к празднованию дня рождения Путина .

В литературе и публицистике 
 Одной из самых жестких и бескомпромиссных книг о российском президенте из всех, что издавались на Западе является книга «Возвышение Кремля. Россия Владимира Путина и прекращение революции» 2005 г. (Kremlin Rising Vladimir Putin’s Russia and the End of Revolution by Peter Baker and Susan Glasser Scribner. 453 стр.), написанная корреспондентами Washington Post Сьюзен Глаcсер и Питер Бейкер, которые долгое время работали в России и общались со многими российскими политиками, бизнесменами и журналистами. Путин описывается в ней как жесткий и мстительный диктатор, подчинивший Кремль ФСБ . Профессор политологии Университета им. Дж. Вашингтона Джеймс Голдгейер, опубликовавший рецензию на данное издание под заголовком «Возвышение Кремля» — это обвинительный приговор Путину" заявил, что книга является «Методичной и захватывающей, как роман, — это обвинительный приговор президентству Путина, который в своей одержимости контролем и укреплением государства уничтожает будущее России, как это делали советские лидеры в годы репрессий.» Основу сюжета составляет, так называемый, «Проект Путин» — война президента против всего, что противостоит его власти (оппозиция, СМИ и непокорный бизнес) .
 Книга «Бизнес Владимира Путина» (ISBN 5-9681-0103-2), авторы: Станислав Белковский и Владимир Голышев. Авторы, в поисках ответа на известный вопрос «Who is Mr. Putin?», находят его с неожиданной стороны: по их мнению, главная цель в жизни и работе (президентстве) Путина, не идеологическая, как считают многие, а чисто деловая. Как гласит аннотация : Президентство — это просто бизнес. Последний международный скандал — «газовая война» с Украиной — только доказывает это. Книга составлена в виде аналитических статей.
 В книге «Операция наследник» авторы Владимир Прибыловский и Юрий Фельштинский рассказывают, в основном, о «засекреченых» фактах ранней («грузинской») биографии Путина, о допрезидетской карьере Путина в аппарате Собчака, о причастности Путина к ликвидации каналов ТВ-6, ТВС, а также «старого» НТВ, и других малоизвестных фактах.
 В книге «Письмо президенту» автор Михаил Берг, писатель и филолог, анализирует события в России с 60-х годов, концентрируя свое внимание на деятельности Путина и КГБ. Книга написана в форме сопоставительной биографии .
 Книга Анны Политковской «Путинская Россия» .
 Критике всего периода правления Путина и того, что подается официальной пропагандой как его главные достижения, посвящена статья Юрия Нестеренко «Мы и они: это война». Другая статья того же автора, «Путин, маразм и беспредел», содержит, вероятно, самую обширную критику Путина в одной фразе:
 Владимир Путин, известный спонсор терроризма, оказывающий братскую поддержку террористическим «ХАМАС» и «Хезболла», снабжающий деньгами террористическую Палестину и оружием — Сирию (откуда оно благополучно перекочевывает всем вышеперечисленным), в свое время всячески поддерживавший и защищавший террористический режим Хусейна в Ираке, а ныне столь же активно блокирующий любые международные санкции против иранской и северокорейской тираний, рвущихся к собственной ядерной бомбе (и более того — прямо помогающий ядерной программе Ирана), оказывающий поддержку и любому другому антидемократическому режиму и диктатору, от Лукашенко и Каримова до Кастро и Чавеса, участник (и не бывший — «бывших чекистов не бывает!») преступной организации ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, уничтожившей в свое время десятки миллионов человек и даже не покаявшейся за это (реабилитация жертв репрессий, и то не всех, с выплатой части из них грошовых компенсаций — это ещё не покаяние; и пусть Путин лично к тем репрессиям не причастен, однако членством в этой преступной организации гордится, что позволяет сделать вывод — не причастен лишь потому, что слишком поздно родился), человек, провозглашающий хвалы Сталину (которого-де «нельзя сравнивать с Гитлером») и Андропову, организующий шпионские процессы против ученых и журналистов по не просто надуманным, а откровенно анекдотическим обвинениям, достойным параноидальной «логики» 1937 года (вот только посаженным в результате этих процессов не до смеха), последовательно уничтожающий остатки свободы и демократии в России (начиная с ликвидации неугодных СМИ и заканчивая отменой выборов губернаторов и превращением выборов депутатов в фарс, не оставляющий независимым и оппозиционным кандидатам никаких шансов), несущий прямую ответственность за бездарный и варварский штурм школы в Беслане (как теперь уже известно, начавшийся отнюдь не со взрыва, устроенного террористами, а с обстрела школы из гранатометов извне и продолжившийся стрельбой из танков и огнеметов по помещениям, где ещё находились заложники — хотя, безусловно, вины с террористов это не снимает), практикующий государственный рэкет и на удивление наглый отъем собственности у неугодных бизнесменов (пусть далеко не безупречных, но крадущий у вора — все равно вор, особенно учитывая, кому в итоге достается изъятая таким образом собственность; и неужели кто-то верит, что Абрамович честнее Ходорковского?), постоянно и хамски вмешивающийся во внутренние дела суверенных государств, вплоть до попыток напрямую навязывать им «своих» кандидатов на высшие посты, не брезгующий при этом ни грубым экономическим шантажом, ни политическими провокациями, в том числе и с участием силовых структур, ни поддержкой вооруженных сепаратистов, посылающий (угадайте, за чей счет) инженерные войска восстанавливать полутеррористический Ливан в то время, как миллионы собственных граждан страдают от отсутствия доступного жилья и кошмарного состояния городской (не говоря уж о сельской) инфраструктуры, закрывающий глаза на милицейский и армейский беспредел (единичные показательные дела «оборотней в погонах» не в счет), не без оснований подозреваемый во взрывах жилых домов в России в целях собственного предвыборного пиара — этот самый человек обвиняет маленькую Грузию в «государственном терроризме» и «следовании традициям Берии».
 Стихи-пародия на ежегодный телемост Путина с гражданами России. Автор — Игорь Иртеньев:
 Как с души свалилась гиря —
 Довелось в прямом эфире,
 Пообщаться с президентом
 Мне минуты полторы,

 Сердцем чист и ликом светел,
 На вопросы он ответил,
 И ответы эти в сердце
 Я ношу до сей поры.[…]

В живописи

В песнях 
Пародия на мотив песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» (музыка А. Лепина; слова В.Коростылева, В.Лифшица и М.Кононенко) обыгрывает тему возможного третьего президентского срока Путина. Пародия содержит, в частности, такие слова:
 Третий срок — он не ждёт,
 Он у самого порога.
 Экстремисты сбегут -
 Их осталось так немного.

 Экстремист, поспеши,
 Со своим гражданским фронтом
 Быстро вещи сложи
 Чемодан, вокзал и Лондон

 В первый срок решают люди иногда
 Конституцию не трогать никогда,
 Но бывает, что ткачиха
 Всё меняет очень лихо,
 Всё меняет раз и навсегда.

Песня-протест против реформы образования на мотив известной детской песенки «Учат в школе» (стихи — М.Пляцковский ., музыка — В. Шаинский):
 Взрослые и детвора,
 Вам давно узнать пора
 Для чего буржуй реформу школы мутит
 Вычетать и урезать
 Сокращать и закрывать

 Учит Путин
 Учит Путин
 Учит Путин[…]

 

Песни Юрия Шевчука:
 Путин едет по стране
 на серебряном коне.
 Путин всем людям поможет,
 дай ему здоровья, Боже.
 Всех бандитов перебьёт,
 работягам он нальёт.
 Все построит и починит,
 если надо — лично двинет
 он борцовскою рукой, ой.
 Путин едет по стране,
 а мы по-прежнему в…

В эфире радиостанции «Наше Радио» Ю. Шевчук также прочитал такое четверостишие о Путине:

 Я видал вчера в вестях:
 Спит он будто на гвоздях,
 Ест лишь хлеб, а пьет лишь воду,
 Чтоб не навредить народу.

В романе Виктора Олеговича Пелевина «Числа» поп-певец и гомосексуалист Боря Маросеев (прозрачный намёк на Бориса Моисеева) исполняет песню группы «Поющие вместе» о Путине:Музыка стала громче. Начав раскачиваться ей в такт, Боря скрестил руки, запрокинул лицо к потолку, и с бархатными интонациями Джо Дассена зашептал в проволочку радиомикрофона:
 Я видел его вчера в новостях.
 Он говорил о том, что мир стоит на распутье.
 С таким, как он, не тронут ни дома, ни в гостях,
 И я хочу теперь такого, как Путин…
В зале восторженно завизжали.
В песне группы Ата «Путь на…»

В народном творчестве

В анекдотах 
ФСБ высказалось в одном из обращений о том, что анекдоты о Путине и Единой России являются «незаконной агитационной деятельностью» .

В Интернете 
В противовес созданному и разрекламированному сайту «За Путина!» (акция в поддержку президента России) © 2007 zaputina.ru, стартовал проект «Против Путина», с мнениями людей, отторгающих политику существующего режима. Интересно, что свои комментарии, в том числе и критические можно оставить только на сайте «Против Путина», на сайте «За Путина» мнение проголосовавших не представлено (на 14.11.2007).

Карикатуры на Путина 
В свете сообщения Зорькина о том, что в России «4 млн бомжей, 3 млн нищих, 5 млн беспризорных детей, 4,5 млн проституток», опубликована карикатура на Путина, радующегося на фоне кладбища со словами: «Я же обещал, что в стране не будет нищих» (ссылка на данную карикатуру по старому адресу стала недоступной). Ранее из-за публикации в газете «Саратовский репортер» карикатуры на Путина в униформе штандартенфюрера Штирлица были проведены 2 проверки, но уголовное дело пока ещё не возбуждено карикатура. Карикатура на Путина в виде медведя, пытающегося маленькой пилочкой для ногтей уменьшить огромные когти, стала победителем на конкурсе World Press Cartoon .
В одной из израильских газет были опубликованы карикатуры на Путина: на первом рисунке 3 журналиста, один из них спрашивает: «Президент Путин, действительно ли вы устраняете журналистов, критикующих вас?», на следующем рисунке журналистов уже 2, и на этот раз спрашивает сам Путин: «Еще вопросы? Кто-нибудь?» .

Архив карикатур на Путина , .

В 2007 карикатура на Путина победила на III ежегодном конкурсе карикатур, проводимым worldpresscartoon.com . Автор — Riber Hansson .

Примечания

Ссылки 
 Против Путина. Интернет-движение
 Официальный сайт В. В. Путина
 Интервью Ларри Кинга с В. В. Путиным
 Справка в отношении Путина В. В.
 Олег Лурье, Инга Савельева. Путин. Четыре вопроса к наследнику престола
 Сирены современной России. Изобличаю и обвиняю. Юрий Афанасьев Новая газета № 03 от 17 января 2008 г.
 Будет ли оттепель? Андрей Пионтковский 8 января 2008 г.
 В.Милов, Б.Немцов. Путин. Итоги

Владимир Путин
Критика